Интубация трахеи (; in — в, внутри + tuba — труба) — введение эндотрахеальной трубки (ЭТТ) в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей. Рутинно используется для проведения искусственной вентиляции лёгких в том числе во время общего эндотрахеального наркоза, а также при проведении реанимационных мероприятий. Через интубационную трубку может временно вводиться бронхоскоп и катетер для аспирации мокроты.

Наиболее распространённой является оротрахеальная интубация, когда с помощью ларингоскопа, эндотрахеальная трубка проходит через полость рта, гортань и между голосовыми связками вводится в трахею. Затем манжета, находящаяся вблизи дистального кончика трубки, раздувается воздухом, чтобы зафиксировать положение трубки и обеспечить герметичность для защиты нижних дыхательных путей от крови и аспирации кислого желудочного содержимого. Ещё одна методика заключается в назотрахеальной интубации, при данной методике эндотрахеальная трубка проходит через нос, гортань, голосовые связки в полость трахеи.

Интубация трахеи зарекомендовала себя в качестве «золотого стандарта» обеспечения проходимости дыхательных путей по сравнению с масочной вентиляцией мешком Амбу и является методом выбора при проведении ИВЛ до нескольких суток. Довольно часто после интубации трахеи возникает такое тяжёлое осложнение как рубцовый стеноз трахеи. В случае необходимости проведения более длительной вентиляции используется трахеостомия.

Под термином экстубация подразумевают удаление введённой ранее трубки.

Техника интубации 

Для проведения безопасной интубации разработано множество приёмов, таких как преоксигенация, фиброоптическая интубация, использования миорелаксантов с антидотами, такими как Сугаммадекс. В общем виде манипуляция происходит следующим образом:
 Преоксигенация чистым кислородом через лицевую маску (не нужный для дыхания азот воздуха постепенно замещается кислородом)
 Введение седативного средства с целью отключения сознания
 Введение миорелаксанта (широко используется сукцинилхолин)
 Собственно, интубация: выполнение тройного приёма Сафара, прямой ларингоскопии, поиск голосовой щели с последующим введением эндотрахеальной трубки
 Раздувание манжеты на конце трубки и начало вентиляции лёгких
 Проверка правильности положения трубки

В спокойных условиях, при отсутствии технических трудностей, от введения ларингоскопа до раздувания манжетки проходит менее 20 секунд. Для облегчения проведения трубки по трудным дыхательным путям используются бужи и стилеты.

Интубация пациентов без сознания или в состоянии клинической смерти производится немедленно, без подготовки и введения лекарственных средств.

Методы для подтверждения правильного размещения эндотрахеальной трубки 
Присутствие CO2 в выдыхаемом газе достоверно подтверждает нахождение ЭТТ в трахее. Но экстренная интубация часто выполняется в стеснённых условиях и капнограф не всегда доступен, поэтому на практике применяются и другие методики. Чаще всего это аускультация, визуальный контроль экскурсии грудной клетки, контроль измеряемых параметров ИВЛ. Аускультация также помогает исключить случайную интубацию главного бронха из-за слишком глубокого введения трубки.

Простейшие методы
 Прямая визуализация (врач видит, что трубка прошла между голосовыми связками)
 Одинаковое дыхание с двух сторон грудной клетки при аускультации
 Симметричное двустороннее увеличение объёма грудной клетки на вдохе
 Отсутствие булькающих звуков в эпигастральной области
 Ритмичное запотевание стенок трубки во время выдоха, исчезновение конденсата на вдохе

С использованием мониторинга
 Капнография (капнометрия): содержание СО2 в конце выдоха (etCO2) и волны на экране капнографа
 Пульсоксиметрия: наличие пульсации на панели пульсоксигемометра отсутствие падением насыщения гемоглобина кислородом

Осложнения 

Интубации трахеи является врачебной манипуляцией (традиционно выполняется врачом анестезиологом-реаниматологом) и требует специальной подготовки. Анатомические особенности пациента такие как ожирение, короткая шея, невозможность широкого раскрывания рта и ограничение движений в шейном отделе повышают риск осложнений. Наиболее частыми из них являются:

 Рубцовый стеноз трахеи
Непреднамеренная интубация пищевода
 Повреждение слизистых оболочек глотки
 Повреждение зубов и зубных протезов (коронок)
 В крайне редких случаях может произойти разрыв трахеи

В экстренной ситуации, при попытке интубации пациента с «трудными» дыхательными путями может возникнуть ситуация «не могу интубировать, не могу вентилировать». При этом резко возрастает вероятность осложнений, поскольку персонал действует более жёстко в своих попытках любой ценой обеспечить вентиляцию лёгких. Если проходимость дыхательных путей восстановить всё же не удалось, то в течение нескольких минут наступает гипоксическая смерть мозга пациента и реанимационные мероприятия прекращаются.

Прогнозирование трудной интубации 
Для прогнозирования трудной интубации распространено правило LEMON. Это мнемоническое правило для облегчения запоминания основных этапов оценки прогнозируемой трудной интубации трахеи.
 L: Look externally — Внешняя оценка и анамнез (маленькая нижняя челюсть, большой язык, короткая шея, история черепно-лицевых травм, предыдущая операция.
 E: Evaluate the 3-3-2 rule — Оценка по правилу «3,3,2» (три пальца пациента должны быть в состоянии укладываться в его / её открытый рот; три пальца должны укладываться в расстояние между подбородком и горлом, и тиро-ментальное расстояние должно быть не менее, чем два пальца (расстояние от щитовидного хряща до подбородка).
 M: Mallampati classification — Оценка трудности интубации трахеи по шкале Маллампати.
 O: Obstruction — Выявление препятствий воздушному потоку (нарушение глотания слюны, стридорозное дыхание, осипший голос).
 N: Neck mobility — Определение подвижности шеи (пациент может наклонить голову назад и затем вперёд прикоснуться к груди).

Уход за эндотрахеальной трубкой 
Установленная ЭТТ фиксируется пластырем или кляпом к голове пациента. Иногда для предотвращения движения трубки используется шейный воротник. Требуется периодическая санация трахеобронхиального дерева — удаление скапливающейся мокроты.

Правильность положения трубки должна подтверждаться после каждого перемещения пациента.

Примечания 

Медицинские процедуры
Анестезиология
Реанимация